Djibril Sidibé peut désigner :
 Djibril Sidibé (1982-), footballeur malien évoluant au poste de milieu de terrain ;
 Djibril Sidibé (1992-), footballeur français évoluant au poste de défenseur.